Швальбах () — коммуна в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Саарлуис. Население составляет 18 339 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 27,31 км².

Община подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара